Molí del Marquès (Alfarràs), molí d'Alfarràs, al Segrià.
 Molí del Marquès (Castellnou d'Ossó), molí de Castellnou dÒssó, a l'Urgell